Pereiro (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Pereiro (Alcoutim), plaats in de Portugese gemeente Alcoutim
Pereiro (Pinhel), plaats in de Portugese gemeente Pinhel
Pereiro (Tabuaço), plaats in de Portugese gemeente Tabuaço